Der Hopman Cup 2011 (offiziell Hyundai Hopman Cup 2011) war die 23. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 1. Januar 2011 bis zum 8. Januar 2011 ausgetragen. Das Team der Vereinigten Staaten, Bethanie Mattek-Sands und John Isner, gewann nach einem 2:1-Sieg gegen Belgien im Finale den Hyundai Hopman Cup 2011.

Teilnehmer und Gruppeneinteilung 

Ursprünglich waren die Vereinigten Staaten an Position 2 gesetzt. Nachdem aber Serena Williams verletzungsbedingt absagen musste und durch Bethanie Mattek-Sands ersetzt wurde, hat man das Vereinigte Königreich auf die Position 2, Belgien an Position 3 und Italien auf die Position 4 gesetzt. Durch eine Verletzung wurde bei den Franzosen Gaël Monfils durch Nicolas Mahut ersetzt und Ruben Bemelmans ersetzt den ebenfalls verletzten Steve Darcis im belgischen Team. Die Kasachin Jaroslawa Schwedowa wurde nach dem ersten Spiel aufgrund einer Knieverletzung durch Sessil Karatantschewa ersetzt.

Spielplan

Tabelle 

Da sich die serbische Spielerin Ana Ivanovic vor dem Finale verletzt hatte, zieht laut Reglement der Zweite der Gruppe A, Belgien, in das Finale ein.

Ergebnisse

Weblinks 

 Hopman Cup Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2011
Tennisturnier 2011